A Hero jelentései:

 Hero, a Divinefire együttes albuma (2005)
 Hero, Mariah Carey énekesnő egyik dala (1993)
 Hero, Enrique Iglesias egyik dala
 Hero, Charlotte Perrelli egyik dala, az Eurovíziós Dalfesztivál 18. helyezettje (2008)
 Hero, Kim Dzsedzsung dél-koreai énekes művészneve a TVXQ-együttesbeli korszakában